Това е списъкът с епизоди на анимето Bleach. Bleach е базирано по едноименнта манга на Тите Кубо с режисьор Нориюке Абе. Анимето завършва с 366 епизод на 27 март 2012 година, но мангата все още продължава.

Сезон 1: Заместникът (2004 – 2005)

Сезон 2: Влизане (2005)

Сезон 3: Обществото на душите: Спасението (2005-2006)

Сезон 4: Баунто (2006)

Сезон 5: Нападението (2006-2007)

Сезон 6: Аранкар (2007)

Сезон 7: Аранкар част 2: Влизане в Хуеко Мундо (2007) 

Bleach